SZ je lahko dvočrkovna kratica za

 Sovjetsko zvezo
 Staro zavezo
 model nemških šifrirnih strojev Lorenz (SZ 40, SZ 42, SZ 42a)
 oznaka ISO 3166-1A2 za Esvatini
 oznaka WMO za Svalbard in Jan Mayen
 oznaka FIPS za Švico
 NATO koda za države za Švico